Гастон I (, ; умер около 984 года) — виконт Беарна с ок. 940 года, сын виконта Сантюля II.

Биография 
Известно о Гастоне очень мало. Он наследовал в Беарне своему отцу около 940 года.

В недатированной дарственной хартии о пожертвовании виллы в Бордо он назван сыном Сантюля (II). Также Гастон упомянут в недатированной дарственной хартии, данной герцогом Гаскони Гильомом Саншем монастырю Сен-Винсент-де-Люк.

Аббат Монлезён в своей «Истории Гаскони» сообщает, что Гастон в составе армии герцога Гильома Санша, вассалом которого он был, участвовал в  против норманнов.

Умер Гастон около 984 года.

Брак и дети 
Имя жены Гастона I неизвестно. Единственный сын от этого брака:
 Сантюль III (ум. ок. 1004), виконт Беарна с 984, виконт Олорона с 1002

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Беарнский дом
Виконты Беарна
Виконты Франции X века
Умершие в 980-е годы